Dos yates famosos han sido bautizados en España con el nombre Azor:

Azor (V-0), el primero de los dos, apodado por Francisco Franco «Azorín» por su menor tamaño, en el que se celebró la reunión entre el dictador y Juan de Borbón. Conservado en Holanda por un particular.
Azor (A-91), el segundo de ellos, parcialmente conservado semienterrado cerca de Burgos hasta que fue desguazado en 2012.